Der Zinsgroschen ist der Titel folgender Gemälde:

 Der Zinsgroschen (Masaccio), Fresco von Masachio, 1425–1428
 Der Zinsgroschen (Tizian), Ölgemälde von Tizian, um 1516
 Der Zinsgroschen (Rubens), Ölgemälde von Peter Paul Rubens, um 1612/14